Луїс Лозовик (10.12.1892, Людвинівка на Поділлі, Україна — 9.09. 1973, Нью-Джерсі, США) — український художник.

 Лозовик — село Макарівської селищної громади Бучанського району Київської області.